Antonio de Figueroa puede referirse a:

 Antonio de Pazos y Figueroa (1524 - 1586), jurista y eclesiástico de Pontevedra, España.
 Antonio de Figueroa y Bravo, político extremeño gobernador de Yucatán de 1610 a 1617.
 Antonio de Figueroa y Silva, político extremeño gobernador de Yucatán de 1725 a 1733.
 Antonio de Figueroa y Ruiz (1734 - 1796), arquitecto español también conocido (erróneamente) como Antonio Matías de Figueroa.